Суперку́бок Узбекиста́на 1999 года () — первый в истории розыгрыш Суперкубка Узбекистана по футболу. По некоторым данным, данный турнир 1999 года также назывался «Кубком Президента Узбекистана». Состоялся 29 августа на стадионе «Нефтчи» в Фергане (вмещает 16 тысяч зрителей). На матч пришло 6 тысяч зрителей.

Участниками Суперкубка Узбекистана 1999 являлись победитель Высшей лиги 1998 — ташкентский «Пахтакор», и обладатель Кубка Узбекистана 1998 — наманганский «Навбахор». Матч закончился со счётом 4:2 в пользу наманганского клуба, и «Навбахор» стал первым в истории обладателем Суперкубка Узбекистана.

После этого турнир больше не проводился вплоть до 2014 года.

Матч

Источники 
 

Суперкубок Узбекистана по футболу
Футбол в Азии в 1999 году
Спорт в Узбекистане в 1999 году
Матчи ФК «Пахтакор»
Спорт в Фергане
Август 1999 года
События 29 августа
ФК «Навбахор»